Juan Rodríguez es el conjunto, del nombre propio Juan y el primer apellido Rodríguez, que puede referirse a:

Artes 
 Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1853-1930), bordador y diseñador español.
 Juan Miguel Rodríguez de la Cruz (1902-1990), artista cubano.
 Juan Rodríguez (?-1544), escultor renacentista autor del retablo del monasterio de El Parral (Segovia).
 Juan Rodríguez de la Cámara o Juan Rodríguez del Padrón (1390-1450), escritor español.
 Juan Rodríguez Freyle (1566-1640), escritor neogranadino.
 Juan Rodríguez Jaldón (1890-1967), pintor español.
 Juan Rodríguez Jiménez "El Panadero" (1760-1830), pintor español.
 Juan Rodríguez Juárez (1675-1728), pintor del Virreinato de España.

Política 
 Juan Carlos Rodríguez Ibarra (1948-), político español, presidente de la Junta de Extremadura.
 Juan Manuel Rodríguez (1771-1847), político y prócer de la Independencia de El Salvador.
 Juan Rodríguez Ballesteros (1738-1818), gobernador de Chile (1808).
 Juan Rodríguez Cota (n/d),  Gobernador de la Provincia del Paraguay entre 1696 a 1702.
 Juan Rodríguez de Fonseca (1451-1524), eclesiástico y político español.
 Juan Rodríguez de Villafuerte (n/d), conquistador español en México.
 Juan Rodríguez Cabrillo o João Rodrigues Cabrilho (s. XVI), marino y conquistador.
 Juan Rodríguez Espejo (ca. 1561), político y administrador colonial español en Venezuela.
 Juan Rodríguez Lozano (1893-1936), militar español fusilado por los sublevados en la Guerra Civil.
 Juan Rodríguez Mafra (1470-1521), navegante y explorador español.
 Juan Rodríguez Romero (1967-2006), político español del PP y alcalde de Sanlúcar de Barrameda (1999-2006).
 Juan Rodríguez Suárez (1510-1561), conquistador y fundador español en Colombia y Venezuela.

Deportes

Fútbol 
 Juan Antonio Rodríguez Villamuela (n. 1982), futbolista español.
 Juan Carlos Rodríguez Moreno conocido como "Juan Carlos" (n. 1965), futbolista español.
 Juan Gabriel Rodriguez (n. 1994), futbolista argentino.
 Juan Josué Rodríguez (n. 1988), futbolista hondureño.
 Juan Pablo Rodríguez (n. 1979), futbolista mexicano.
 Juan Rodríguez Martínez (n. 1995), futbolista español.
 Juan Rodríguez Vega (n. 1944), futbolista chileno.

Boxeo 
 Juan Francisco Rodríguez Márquez (1949-2019), boxeador español.
 Juan Carlos Rodríguez Patiño (n. 1990), boxeador venezolano.

Remo 
 Juan Antonio Rodríguez Iglesias (1928-2019), remero uruguayo.

Música 
 Juan David Rodríguez (n. 1979), músico chileno.
 Juan Rodríguez (n. 1943), baterista argentino, integrante de la banda Sui Generis.

Religión 
 Juan Rodríguez Daza (?-1510), obispo de Oviedo, de Cartagena y de Córdoba.
 Juan Rodríguez de Figueroa (1490-1565), jurista, religioso y hombre de estado español al servicio de Carlos I y de Felipe II.

Otros 
 Juan Joaquín Rodríguez y Femenías (1839-1905), botánico, explorador y algólogo español.
 Juan Rodríguez Cabezudo (1463-?), testigo en los pleitos colombinos y uno de los principales apoyos de Cristóbal Colón en Moguer.
 Juan Rodríguez de Cuenca (n/d), historiador español del -XV.
 Juan Rodrigues o Rodriguez (n. , m. después de 1614), considerado el primer habitante no indígena en la actual Ciudad de Nueva York

Divisiones administrativas 
 Juan Rodríguez Clara, municipio del estado de Veracruz, México;
 Juan Rodríguez Clara, cabecera del municipio anterior;
 Juan Rodríguez, localidad del estado de Sonora,  México.

Véase también 
 Juan Antonio Rodríguez
 Juan Carlos Rodríguez
 Juan Francisco Rodríguez
 Juan José Rodríguez
 Juan Manuel Rodríguez (desambiguación)